El término Uces puede hacer referencia a:

 el nombre común de la planta Calluna vulgaris;
 el nombre común de la planta Erica vagans;
 UCES, las siglas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 El río de las Uces, un afluente del río Duero que recorre la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España; o
 Las Uces, una localidad del municipio de Valsalabroso, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.